Locq. kan som auktorsförkortning betyda:

 Marcel V. Locquin
 Marcel Locquin

Robotskapade auktorsförkortningar